Plusieurs localités abritent au moins un couvent des Jacobins (« Dominicains »), c'est-à-dire un établissement religieux catholique membre de l'ordre fondé en 1216 par Dominique de Guzmán.

 Couvent des Jacobins d'Angers ;
 Couvent des Jacobins à Blois;
 Couvent des Jacobins de Laval ;
 Couvent des Jacobins de Lyon ;
 Ancien couvent des Jacobins de Nantes ;
 Couvent des Jacobins de la rue Saint-Dominique (partie de la rue absorbée par le boulevard Saint-Germain) à Paris ; 
 Couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré à Paris ;
 Couvent des Jacobins de la rue Saint-Jacques à Paris ;
 Couvent des Jacobins de Rennes ;
Ancien couvent des Jacobins de Reims ;
 Couvent des Jacobins de Saint-Sever ;
 Couvent des Jacobins de Saintes ;
 Couvent des Jacobins de Toulouse.

Voir aussi
 
Couvent dominicain